Thega steht für:
 Thega (Karnaphuli), einen Nebenfluss des Karnaphuli an der Grenze zwischen Indien und Bangladesch
 Thega-Filmpalast, ein Kino in Hildesheim

Thega ist der Familienname folgender Personen:
 Stephen Thega (1946–2021), kenianischer Boxer